Рудько — фамилия.
 Рудько, Артур Алексеевич (род. 1992) — украинский футболист, вратарь.
 Рудько, Валерий Иванович (1960—2006) — советский и российский футболист, нападающий.
 Рудько, Владимир Фёдорович (1919—2011) — советский хирург.
 Рудько, Галина Яковлевна (Шамрай; род. 1931) — советская гимнастка.
 Рудько, Мария Ивановна (1920—?) — советская колхозная работница, Герой Социалистического Труда.